Sima Marković peut désigner :
Sima Marković (1768-1817), prince (knez) et voïvode du Premier soulèvement serbe contre les Ottomans ;
Sima Marković (1888-1939), un mathématicien serbe et un homme politique yougoslave.

Article connexe 
Marković